Радаев — фамилия. Известные носители:
 Радаев, Вадим Валерьевич (род. 1961) — российский социолог и экономист, профессор ВШЭ, заслуженный деятель науки РФ.
 Радаев, Валерий Васильевич (род. 1961) — председатель Саратовской областной думы IV созыва, затем губернатор Саратовской области.
 Радаев, Валерий Викторович (род. 1932) — советский и российский экономист, профессор МГУ.
 
 Радаев, Виктор Александрович (1954—2009) — советский футболист, вратарь, победитель молодёжного чемпионата Европы.
 Радаев, Иван Александрович (1913—1992) — лейтенант РККА, Герой Советского Союза
 Радаев, Максим Александрович (род. 1968) — российский режиссёр и продюсер.
 
 Радаева, Анна Андреевна (1922—1992) — Герой Социалистического Труда.